Сельское поселение Санинское — сельское поселение в составе Бабаевского района Вологодской области.
Центр — деревня Санинская.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере и северо-западе с Борисовским сельским поселением,
 на юго-западе с Тороповским сельским поселением,
 на юге с городским поселением Бабаево, Володинским и Сиучским сельскими поселениями.

По территории муниципального образования протекает река Суда и реки её бассейна: Вандица, Сорка, Куштавка, Шогда, Шужба, Колпца.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на современной территории Санинского сельского поселения располагались:
 Санинский сельсовет: 18 населённых пунктов, центр — деревня Тимохино,
 Волковский сельсовет: 13 населённых пунктов, центр — деревня Александровская,
 Чистиковский сельсовет: 7 населённых пунктов, центр — деревня Клюшово.

В 2003 году Чистиковский сельсовет был присоединён к Санинскому, центром объединённого сельсовета стала деревня Санинская.

1 января 2006 года в составе Бабаевского района были образованы
 Санинское сельское поселение с центром Санинская, в которое вошёл Санинский сельсовет (ОКАТО 19 205 856),
 Волковское сельское поселение с центром Александровская, в которое вошёл Волковский сельсовет(ОКАТО 19 205 816).
13 апреля 2009 года сельские поселения Санинское и Волковское были объединены в Санинское с центром в деревне Санинская.

С тех пор и до 1 марта 2010 года состав Санинского и Волковского сельсоветов, Санинского сельского поселения не изменялся.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 38 деревень.

Примечания 

Муниципальные образования Бабаевского района
Сельские поселения Вологодской области